Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2008 spelades mellan den 11 och 23 augusti 2008. Alla matcher spelades på Olympic Green Hockey Field i Peking och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Tyskland. Spanien vann silver och Australien vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Placering 11 & 12

Placering 9 & 10

Placering 7 & 8

Placering 5 & 6

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Spelschema

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 2008